Dagobert I (603-639), fill de Clotari II, rei dels francs, i de Bertruda, rei dels francs entre els anys 629 i 639 
 Dagobert II (?- Stenay, 679), rei merovingi d'Austràsia (676-679), fill de Sigebert III rei d'Austràsia 
 Dagobert III (699-715), rei dels francs des del 711 fins a la seva mort cinc anys després 
 Dagobert d'Agde, bisbe d'Agde documentat el 848 i 872 
 Reducte Dagobert, fortificació militar de vigilància d'època moderna del terme comunal de la Llaguna, a la comarca del Conflent (Catalunya Nord)